June Madness – cortometraggio del 1917 diretto da Hobart Henley e Clifford Smith
June Madness – cortometraggio del 1920 diretto da Scott Pembroke
June Madness – film del 1922 diretto da Harry Beaumont